een inwoner van Rijnland (Duitsland)
 Rijnlander (konijn), een Duits konijnenras
 Rijnlander (paard), een Duits paardenras
 een Rijn-vrachtschip